La kappa, en majúscula: Κ; en minúscula: κ (o ϰ), és la desena lletra de l'alfabet grec. Té un valor numèric de 20.

Referències 

Lletres gregues